Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Ericsson Open 2017 des Damentennis. Insgesamt nehmen 24 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil die vom 23. bis 24. Juli 2017 stattfindet. Sechs Spielerinnen qualifizieren sich für die Hauptrunde.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Båstad